Det här är en lista över städer och orter i Moçambique ordnade efter invånarantal.

Externa länkar 

Instituto Nacional de Estatísticas

 
Moçambique